Чемпионат Ирана по футболу 2010/11 годов () был десятым сезоном высшей лиги и пятым под названием Кубок Персидского залива по футболу. Чемпионский титул защитил клуб «Сепахан». Сезон начался 26 июля 2010 года и завершился 20 мая 2011 года.

Команды

Стадионы и расположение команд

Команды, тренеры, техническое оснащение и спонсоры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 2011-12 Страница на сайте ИФС
 Чемпионат Ирана 2011/2012 на soccerway.com

Чемпионат Ирана по футболу
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2010 году
Спорт в Иране в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011